Чемпионат малых стран Европы по волейболу — соревнования для национальных сборных команд стран-членов Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ), входящих в Ассоциацию малых стран (Small Countries Association — SCA). Учреждён ЕКВ для стран с малочисленным населением или низким уровнем развития волейбола. Проводится с периодичностью раз в два года по нечётным годам для мужских (с 1988) и для женских (с 1990) команд. Названия соревнований неоднократно менялись: Турнир малых стран Европы (первые соревнования), чемпионат малых стран Европы, чемпионат Европы — дивизион «С» (1998), чемпионат Европы — категория «С» (2000—2004), чемпионат Европы — дивизион малых стран (2007—2017), чемпионат Ассоциации малых стран (с 2019).

Формула соревнований 
В соревнованиях принимают участие национальные сборные стран-членов SCA, в который входят Андорра, Гибралтар, Гренландия, Ирландия, Исландия, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Сан-Марино, Северная Ирландия, Уэльс, Фарерские острова, Шотландия.

D 2004—2017 чемпионат проводился в два этапа — квалификация и финальный турнир. Квалификация проходила в год, предшествующий основным соревнованиям (с 2004 в мужских и с 2007 в женских турнирах). Команды-участницы делились на две группы. По две лучшие команды из групп выходили в финальную стадию и по круговой системе определяли призёров первенства. В 2019 турнир состоял из предварительной стадии (2 группы) и плей-офф.

Призёры

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки и источники 
 Официальный сайт ЕКВ
 Официальный сайт SCA
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.